Энергетическая безопасность России официально формулируется как состояние защищённости экономики и населения страны от угроз её национальной безопасности в сфере энергетики, при котором обеспечивается выполнение требований к топливо- и энергоснабжению потребителей, а также выполнение экспортных контрактов и международных обязательств страны. Также существуют альтернативные определения, в частности Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН предложено определение энергетической безопасности как состояния защищенности граждан, общества, государства, экономики от угроз дефицита в обеспечении их потребностей в энергии экономически доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушений бесперебойности энергоснабжения.

Доктрина энергетической безопасности 

Официальная позиция по вопросам энергобезопасности России сформулирована в Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации, утверждённой указом Президента России 13 мая 2019 года. В доктрине выделяется ряд вызовов энергетической безопасности страны:
 Внешнеэкономические вызовы: перемещение центра мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион, замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его структуры, увеличение мировой ресурсной базы углеводородного сырья, усиление конкуренции экспортеров энергоресурсов, усиление позиций потребителей, рост производства сжиженного природного газа и его доли на мировых энергетических рынках, формирование глобального рынка природного газа, увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом топливно-энергетическом балансе;
 Внешнеполитические вызовы: наращивание международных усилий по реализации климатической политики и ускоренному переходу к «зеленой экономике»;
 Внутренние вызовы: переход России к новой модели социально-экономического развития, предполагающей структурную трансформацию экономики, сбалансированное пространственное и региональное развитие, модернизацию основных производственных фондов организаций, существенное повышение производительности труда и эффективности экономической деятельности, а также ухудшение демографической ситуации в России;
 Трансграничные вызовы: развитие и распространение прорывных технологий в сфере энергетики, в том числе технологий использования возобновляемых источников энергии, распределённой генерации электрической энергии, накопителей энергии, добычи углеводородного сырья из трудноизвлекаемых запасов, цифровых и интеллектуальных технологий, энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

Для обеспечения энергетической безопасности, доктриной предусмотрен ряд мер, таких как развитие конкуренции в топливно-энергетическом комплексе, защита энергообъектов от внешнего вмешательства, техническое перевооружение и модернизация объектов энергетики, импортозамещение в энергетике, обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, повышение экологичности энергетики, развитие энергетики на основе возобновляемых источников энергии и распределённой генерации, развитие международного сотрудничества в области энергетики со странами СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, членами ОПЕК и др.

Угрозы 
Выделяют следующие угрозы энергетической безопасности России:
 Энергорасточительность экономики. Характеризуется низкой энергоэффективностью применяемых технологий и оборудования, существенными потерями при транспортировке, трансформации и хранении энергоресурсов. Проблема усиливается сырьевым перекосом в структуре экономики;
 Слишком высокая доля природного газа в энергобалансе — в целом по России доля газа составляет около 70 % энергопотребления, в европейской части страны — более 90 %. Решение проблемы затрудняется наличием ценового перекоса между газом и углём;
 Отставание прироста разведанных запасов углеводородов от объемов их добычи, снижение качества минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса (истощение действующих месторождений, уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений);
 Высокая изношенность оборудования в энергетике, недостаточный уровень инвестиций и низкие темпы обновления оборудования в топливно-энергетическом комплексе;
 Несоответствие энергетики страны современному инновационному уровню (слабое развитие возобновляемой энергетики, недостаточное использование современных технологий в тепловой энергетике — парогазовых установок, оборудования на суперсверхкритических параметрах пара, котлов с циркулирующим кипящим слоем);
 Недостаточное развитие энергетики в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;
 Санкционное давление, затрудняющее реализацию новых проектов в энергетике, запрет на передачу современных технологий, отсутствие в России высоколокализованного производства отдельных элементов энергетического оборудования (в частности, газовых турбин большой мощности, комплектных элегазовых распределительных устройств высоких классов наряжения);
 Возможное внешнее вмешательство в деятельность топливно-энергетического комплекса (диверсинно-террористические акты, кибератаки), нарушение деятельности энергетики вследствие стихийных бедствий.

Оценки 
Как отмечает коллектив авторов монографии «Энергетическая безопасность России», изданной под эгидой Российской академии наук, Россия в энергетическом отношении является полностью независимым государством. Благодаря большим запасам топливно-энергетических ресурсов и развитому топливно-энергетическому комплексу Россия не только полностью обеспечивает себя топливом и энергией, но и осуществляет масштабный экспорт энергоносителей, являясь одним из ведущих мировых производителей и экспортёров энергоресурсов.

Согласно утверждённой энергетической стратегии России до 2030 года, энергетическая безопасность России в ходе реализации предыдущей редакции энергостратегии (на период до 2020 года) была обеспечена в полном объёме. Согласно позиции Минэнерго России, энергетическая безопасность страны в 2018 году, не смотря на не достижение целевых значений ряда индикаторов энергостратегии до 2030 года, может считаться обеспеченной.

Согласно оценке Института мировой энергетики Торговой палаты США, опубликованной в 2018 году, уровень энергетической безопасности России находится на среднем уровне. Институтом проведена оценка энергобезопасности 25 стран, лидирующих по потреблению энергии (суммарно обеспечивающих 80 % мирового энергопотребления). Оценка проводилась по 29 параметрам, включая соотношение импорта нефти, газа и угля с их потреблением, соотношение расходов на импорт энергоносителей с ВВП страны, потребление энергии в целом и на душу населения, цены на нефть и электроэнергию и т. п. Россия заняла в этом рейтинге 12-е место, находясь примерно на одном уровне с Францией, уступая США, Канаде и Германии, но опережая Китай, Японию и Южную Корею. По мнению доктора экономических наук, заведующий кафедрой экономической безопасности Алтайского государственного университета Санниковой И. Н., энергетическая безопасность России считаться обеспеченной не может.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Энергетическая политика России
Национальная безопасность